Las Palmeras puede referirse a:

 Dique Las Palmeras, represa de la provincia de San Luis, Argentina.
 Las Palmeras, barrio de Málaga, España.
 El paseo de las Palmeras, histórico paseo de Isla Cristina, España.
 Las Palmeras, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina.